Caille est un nom commun ou un nom propre qui peut se référer à :

Nom commun 
 Caille, un petit oiseau ;
 Caille, le mot argotique désignant une jeune fille ou une femme légère.
 Caille, aphérèse de racaille.
 Câilles, sorte de lait caillé, en cuisine québécoise.

Toponyme 

 Caille (Alpes-Maritimes), commune française du département des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
L'Île de Caille à Grenade.

Patronyme 
Caille est aussi un patronyme français, porté notamment par :
 André Caille (1881-1940), général de brigade français mort pour la France le  à Ambleteuse ;
 Florence Loiret-Caille, actrice française ;
 Gisèle Caille, coureuse cycliste française ;
 Honoré Caille du Fourny (1630-1713), un savant généalogiste français ;
 Jacqueline Caille (née en 1939), médiéviste française ;
 Léon Émile Caille (1836-1907), peintre français ; 
 Pierre Caille (1911-1996), sculpteur, peintre, graveur, céramiste et joaillier belge ;
 René Caille (1925-1989), homme politique français.

Voir aussi 
 Pont de la Caille, un pont suspendu en Haute-Savoie (France) ;
 Bains de la Caille, des anciens bains thermaux non loin de ce pont.
 Jésus-la-Caille, roman français de Francis Carco, publié en 1914 ;
 M'sieur la Caille, film français réalisé par André Pergament en 1955, tiré du roman de Carco ;
 Nicolas Louis de Lacaille dit abbé de la Caille (1713-1762), astronome français ;
 René Lacaille (né en 1946), musicien français ;
Nommés d'après l'abbé de la Caille : 
 La Caille (cratère), un cratère lunaire ; 
 Lacaille 8760, une  étoile naine rouge dans la constellation du Microscope ;
 Lacaille 9352, une autre naine rouge ; 
 Rue Lacaille (aussi orthographié rue La Caille), rue du  de Paris.

Homonymie de patronyme
Patronyme français